Академия Святого Луки () — объединение художников, созданное в Риме по инициативе папы римского Григория XIII и при участии Джироламо Муциано, преобразованием из старой гильдии живописцев в 1577 году, и открытое повторно в 1593 году живописцем и теоретиком итальянского маньеризма Федерико Цуккаро и кардиналом Федерико Борромео. Новое объединение продолжило традиции средневековых гильдий Святого Луки, но добавило согласно веяниям времени новую методику академической подготовки живописцев, рисовальщиков и гравёров.

Академия Святого Луки, получившая в начале XIX века титулы Insigne (почётная) и Pontificia (папская), с 1872 года стала называться Королевской академией, а после 1948 года — Национальной Академией Святого Луки (Accademia Nazionale di San Luca). Ныне она расположена в Риме на площади Академии ди Сан-Лука (Piazza dell’Accademia di San Luca), в палаццо Карпенья (Palazzo Carpegna), построенном в XVI веке.

История 
Академия получила своё название по имени святого евангелиста Луки, согласно преданию написавшего Богоматерь с Младенцем с натуры на доске от стола, за которым сидело Святое семейство. Поэтому святой Лука считается покровителем всех художников.

Вначале «Собрания мастеров живописи» (Università delle Arti della Pittura) проходили в маленькой церкви «Святого Луки покровителя живописцев» (San Luca dei Pittori), или Святого Луки на Эсквилинском холме (San Luca all’Esquilino) в Риме, но в 1585 году Папа Сикст V, занимавшийся реконструкцией Рима, которому нужно было освободить место для создания площади Санта-Мария-Маджоре, приказал снести церковь. В 1588 году решением папы академии была передана церковь первомученицы Святой Мартины на границе Римского Форума и Форума Цезаря, которая была по такому случаю переименована в церковь святых Луки и Мартины (Santi Luca e Martina). Академия провела небольшие перестройки церкви, а также подготовила проекты новой церкви по чертежам, приписываемым Оттавиано Маскерино. Постепенно академия стала приобретать собственность, прилегающую к церкви. В 1634 году президентом академии был избран Пьетро да Кортона, который также предпринял перестройку здания.
   
Римская Академия Святого Луки была организована Федерико Цуккаро в 1593 году с одобрения папы Сикста V по образцу Академии рисунка (Accademia del Disegno), созданной во Флоренции в 1561 году по распоряжению Великого герцога Тосканского Козимо I Медичи художником и историографом Джорджо Вазари. Первым президентом нового сообщества художников в Риме в 1598 году стал Федерико Цуккаро.

Академия продолжила традиции римской ремесленной гильдии: «Объединения живописцев, миниатюристов и вышивальщиц» (Università dei Pittori, Miniatori e Ricamatori), устав и привилегии которой были обновлены при папе Сиксте IV 17 декабря 1478 года. Среди основателей корпорации был знаменитый живописец Мелоццо да Форли. Переход от «Università» к «Академии искусств живописи, скульптуры и рисунка» (Accademia delle arti di pittura, scultura e disegno) произошел по инициативе живописца Джироламо Муциано. Он совершенствовал методику преподавания искусства, основанную на рисовании гипсовых слепков классических скульптур и натурщиков с использованием вспомогательных манекенов и драпировок. Позднее такая методика легла в основу преподавания рисунка и живописи многих европейских художественных академий. Такой переход был официально санкционирован в 1577 году Григорием XIII, но фактическое преобразование старого учреждения в новое был постепенным.

Название «Академия искусств живописи, скульптуры и рисунка» не предполагало участие архитекторов. В 1607 году был утверждён первый Устав "Академии живописцев и скульпторов Рима (Accademia dei Pittori e Scultori di Roma). Только после 1634 года по инициативе Пьетро да Кортона архитекторы присоединились к академии.
 
В 1604 году Федерико Цуккаро, первый президент Академии, издал сочинение «Происхождение и развитие Академии рисунка, живописи, скульптуры и архитектуры в Риме» (Origine et Progresso dell’Academia del Dissegno, De Pittori, Scultori e Architetti di Roma). В 1605 году он опубликовал в Мантуе «Письмо государям и сеньорам-любителям рисунка, живописи, скульптуры и архитектуры, написанное Кавальером Федерико Цуккаро, в безрассудной академии с плачем о живописи» (Lettera a Principi et Signori Amatori del Dissegno, Pittura, Scultura et Architettura, scritta dal Cavaglier Federico Zuccaro, nell’Accademia Insensata con un lamento della Pittura, opera dell’istesso). В 1607 году Цуккаро опубликовал двухтомный трактат «Идея живописцев, скульпторов и архитекторов» (L’Idea de’pittori, scultori ed architetti), ставший художественно-теоретической основой преподавания искусств в Академии Св. Луки. Трактат был направлен против болонской школы братьев Карраччи и натурализма караваджистов. Будучи маньеристом, Цуккаро парадоксально исповедовал академизм, стремление вернуться к «простоте и ясности рафаэлевского стиля».

С 1595 года Федерико Цуккаро стал вручать премии ученикам за успехи в учёбе. В дальнейшем эта традиция сохранилась. В 1705 году у Академии появилась эмблема: равносторонний треугольник, образованный тремя инструментами, характеризующими три основных вида искусства: кисть живописца, долото скульптора и циркуль архитектора. Эмблема венчает картуш, в котором читается девиз из сокращённой фразы Горация:  (равной силы), символ равного достоинства «трёх художеств». В 1934 году в Академии приняли новую эмблему: медальон с изображением святого Луки, пишущим Деву Марию.

С 1702 года победителям академических конкурсов каждые три года стали вручать премии папы Климента XI. Торжественные церемонии проходили на Капитолии в присутствии Папы Римского. Награды стали одним из самых ожидаемых случаев римской художественной и культурной жизни. Эти церемонии, начиная с 1844 года, проводились в академических залах или в здании школы на Виа Рипетта. Конкурс Клементино длился до 1869 года.

Благодаря ясной организации процесса обучения, проведению регулярных художественных выставок и конкурсов римская Академия Святого Луки стала образцом для современных ей художественных академий. В 1635 году, под патронажем папы Урбана VIII, она была окончательно утверждена в своих правах и статусе. Её членами были многие известные итальянские и иностранные художники. Однако многие известные художники оставались за пределами этого учреждения и их не принимали в академический круг. По этой причине в течение многих лет в Риме зарождались альтернативные школы художников, которые выступали против монопольного представления искусства одним официальным учреждением. Таковы были караваджисты, объединения живописцев «Перелётные птицы», «Бамбоччанти».

В 1845 году папа Григорий XVI предоставил Академии для проведения конференций и симпозиумов Палаццо Каппони-делла-Пальма, здание на Виа ди Рипетта. В этом здании были открыты учебные классы рисунка и живописи, или: Вольная школа обнажённой натуры (Scuola Libera del Nudo). В настоящее время там находятся Римская академия изящных искусств (Accademia di belle arti di Roma) и Школа искусств. Однако в 1874 году, после присоединения Рима к Королевству Италии (1870), задачи художественного обучения были исключены из Академии Святого Луки. Поэтому Академии пришлось покинуть здание школы на улице Виа Рипетта и сократить свою деятельность в историческом месте на Римском форуме.
 
В 1932—1934 годах в ходе реконструкции территории рядом с церковью Санти-Лука-э-Мартина и прокладки новой улицы Виа деи Фори Империали, проходящей через Императорские форумы, Академию Святого Луки перевели в Палаццо Карпенья (Palazzo Carpegna; Пьяцца-дель-Академия ди Сан-Лука 77, рядом с фонтаном Треви).

Структура и функции Академии 
Национальная академия Святого Луки призвана «развивать изобразительное искусство и архитектуру, признавать заслуги художников и учёных, избирая их в Академический корпус, чтобы работать над улучшением и продвижением итальянского искусства и архитектуры».Такая работа продолжается по настоящее время посредством публикации книг об Академии и её истории, организации национальных и международных выставок, распределения стипендий и премий.

Академия состоит из трёх «классов»: живописи, скульптуры и архитектуры. Постоянно обновляемый академический корпус (Il Corpo Accademico) включает: 90 национальных академиков (30 живописцев, 30 скульпторов, 30 архитекторов); 30 иностранных художников (10 живописцев, 10 скульпторов, 10 архитекторов); 36 академиков культуры (Academic Cultori —учёных и знатоков искусства и архитектуры всех национальностей, пользующихся особой известностью); 24 заслуженных академика (всех национальностей, отличившихся исключительными заслугами в области искусства).

Здание Академии включает три этажа. В залах первого этажа обычно проходят художественные выставки; здесь также находятся хранилища книг и коллекций академических рисунков. На первом этаже расположены президентский кабинет, секретарские комнаты, конференц-зал и зал заседаний. На втором этаже находятся академическая библиотека, исторический архив и административные помещения. На третьем этаже находятся Академическая Галерея хранилище произведений искусства.

Академическая Галерея 
Согласно уставу, каждый художник, принятый в члены Академии должен пожертвовать одну из своих работ учреждению, чтобы увековечить свою память для потомков. Работы, подаренные художниками, академиками и президентами, которые сменяли друг друга на протяжении многих лет с момента основания, хранятся в Музее Академии, расположенном в Палаццо Карпенья. Часть академического собрания выставлена в Галерее на третьем этаже здания. Другие работы находятся в учебных комнатах, в офисах секретариата, в конференц-зале первого этажа, а также в Академической библиотеке и в Историческом архиве. В Галерее имеется около пятисот портретов. Здесь же — превосходное собрание рисунков и гравюр.

Некоторые из президентов Академии (до 1817 года: Principi) 
 Федерико Цуккаро
 Доменикино
 Филиппо Лаури
 Алессандро Альгарди
 Джованни Лоренцо Бернини
 Маттиа де Росси
 Доменико Гвиди
 Алессандро Турчи
 Пьетро да Кортона
 Пьер Франческо Мола
 Симон Вуэ
 Шарль Лебрен
 Антон Рафаэль Менгс
 Антон фон Марон
 Антонио Канова
 Винченцо Камуччини.

Примечания

Ссылки 

Культура Рима
Академии художеств
Появились в 1593 году